La dénomination Campagne d'Allemagne s'applique :
 à trois campagnes des guerres napoléoniennes :
 la campagne d'Allemagne (ou d'Autriche) de 1805, où Napoléon s'oppose à la Troisième coalition,
 la campagne d'Allemagne et d'Autriche (1809) (Cinquième coalition),
 la campagne d'Allemagne (1813) (Sixième coalition) ;
 à la campagne d'Allemagne (1945) lors de la Seconde Guerre mondiale, en 1945.